FK Jablonec er en fodboldklub hjemmehørende i den tjekkiske by Jablonec nad Nisou. Klubben blev stiftet i 1945 som CSK Jablonec nad Nisou, og har så siden skiftet navn 8 gange. Klubben spiller sine hjemmekampe på Stadion Strelnice med plads til 6.108 tilskuere.

Titler 
 Tjekkiske mesterskaber (0):
 Tjekkiske pokalturnering (1): 1998,2012/13

Europæisk deltagelse 

Jablonec, FK
Etableret i 1945